Рабая — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рабая, Екатерина Борисовна (род. 1993) — российская спортсменка-стрелок, специализирующаяся на трапе.
 Рабая, Елена Павловна (род. 1960) — советская и российская спортсменка-стрелок и тренер по трапу.